Kärrtorp (metrostation) - metrostation in onderstaand district
 Kärrtorp (district) - district binnen de agglomeratie Stockholm